Le zat’nik’tel est une arme imaginaire de la série de science-fiction Stargate SG-1.

L’équipe SG-1 a découvert le zat’nik’tel lors de la mission 01.21, à bord d’un Ha'tak Goa'uld en route pour attaquer la Terre. Des recherches montrent que cette arme compacte, qui tient facilement dans la main, est de conception Goa’uld et qu'elle est appréciée des soldats Jaffa. Elle peut immobiliser, tuer ou désintégrer tout être vivant selon le nombre de coups tirés. Jack O'Neill a raccourci le nom en Zat car il n'arrivait pas à prononcer le nom complet correctement, ce diminutif a été rapidement adopté par l'ensemble du SGC.

Instructions d'utilisation 

Le Zat'nik'tel est une arme de poing de réserve chez les Jaffa, conçue pour remplacer leur lance. Son utilisation est simple. Il suffit de placer la partie inférieure dans la paume de la main, de presser une fois pour l'activer, et une deuxième fois pour tirer. Ouverte, cette arme ressemble à un cobra dressé. Il est possible de tirer plusieurs coups rapides successifs. Les Goa'uld utilisent rarement cette arme pour tuer. Elle sert surtout à contrôler en infligeant une douleur vive et paralysante chez la victime. Les Jaffa n'ont pas besoin d'utiliser le zat'nik'tel, puisque la vue de cette arme suffit à effrayer les gens qui sont devenus leurs esclaves.

Fonctions mécaniques 

Le Zat fonctionne grâce à un dispositif interne de charge portable qui permet d'envoyer des rayons d'énergie vers une cible particulière. La charge électrique pénètre dans la peau et libère une chaleur extrême. On s'est également aperçu, lors de l'épisode 04.19, qu'un tir de Zat peut altérer temporairement le champ électrique de toute cible. On peut donc l'utiliser pour protéger un être, un objet ou une zone d'espace contre les attaques d'une source d'énergie hostile.

Effets 

La charge émise par un Zat est comparable à une très forte électrisation. Lorsque le courant électrique traverse le corps, la victime est prise de spasmes et de tremblements douloureux. La charge perturbe les fonctions normales du corps, causant des inhibitions musculaires ainsi que des problèmes respiratoires. Le sujet peut perdre conscience pendant une période qui peut aller jusqu'à 20 minutes (ces effets semblent être calqués sur ceux subis par une décharge de pistolet électrique Tazzer, qui paralyse les personnes grâce à de fortes décharges électriques).
Une seconde charge entraîne un arrêt cardiaque mortel et une montée aiguë de la température. En cas de troisième attaque, la cible visée se désintègre. Cette arme peut également provoquer des brûlures sur les surfaces telles que les murs ou faire s'enflammer certains matériaux comme le bois, mettre hors-service des moteurs (Tea'lc empêche la mise à feu d'un missile en tirant dessus avec son zat) ou provoquer la désintégration d'objets de taille assez réduite (par exemple une caisse est désintégrée de cette manière). Pour que la mort (ou la désintégration) ait lieu, il est nécessaire que les deux (ou trois) coups soient tirés à intervalles suffisamment réduits. Le zat'nik'tel est sans effet sur les réplicateurs (il les fait tout au plus légèrement reculer), et apparemment aussi sur certaines races humaines (ou d'apparence identique) pourtant tout aussi « organiques » que les humains ou les Jaffas.

Références 

Technologie de Stargate

it:Tecnologie di Stargate#Zat'nik'tel